Сан-Сима́н ( «Святой Симеон») — название нескольких административных единиц в португалоязычных странах:
 Сан-Симан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Симан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Сан-Симан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Сан-Симан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Сарнадаш-де-Сан-Симан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Сан-Симан-де-Говейя — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Сан-Симан-де-Литен — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.